Маурі́ціо () — чоловіче ім'я, італійська форма імені Маврикій. Жіноча форма — Мауріція.

Персоналії 
 Мауріціо Ґальбайо (787) — 7-й венеціанський дож
 Мауріціо Полліні (1942) — італійський піаніст. Син архітектора Джино Полліні
 Мауріціо Дамілано 1957 — італійський легкоатлет, олімпійський чемпіон

Італійські імена